Такмичење у петобоју у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 1. марта у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, одбранила је Антоанет Нана Ђиму Ида  из Француске.

На такмичењу су постигнута 4 национална рекорда (Финска, Норвешка 2х и Шведска), светски и европски најбољи резултат сезоне, 6 личних рекорда а 6 такмичарки су поправиле најбоље личне резултате у сезони.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 атлетичарки из 11 земаља. 

  Белорусија (2)
  Белгија (1)
  Француска (1)
  Немачка (1)

  Холандија (2) 
  Летонија (1)
  Румунија (1)
  Русија (1)

  Шведска (2) 
  Швајцарска (1)
  Украјина (2)

Рекорди

Рекорди пре почетка Европског првенства 2013.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

60 метара препоне

Скок увис

Бацање кугле

Скок удаљ

800 метара

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Петобој на Европском првенству у атлетици у дворани